Вануну может означать:

  — коммуна на Мадагаскаре.
 Вануну, Мордехай (род. 1954) — израильский техник-ядерщик.